«Bella» es un adjetivo referido a la belleza, pero también puede referirse al apodo de Imelda, que es una hermosa mujer, en ella abunda la belleza.

Lugares 
 Bella, localidad de Italia.

Personajes 
 Bella, personaje ficticio de la película La Bella y la Bestia de Disney.
 Bella Swan, personaje principal de la saga Crepúsculo.
 Bella Luna, personaje principal de la telenovela Luz de luna interpretada por Mayella Lloclla.

Música 
 «Bella», canción de Ricky Martin.
 «Bella», canción de André Silva.
 «Bella mía», canción de André Silva.

Términos 
 (695) Bella, asteroide.

Ficción 
 Bella, telenovela brasileña.
 Doña Bella, telenovela venezolana.
 Bella, película de drama dirigida por Alejandro Gómez Monteverde.

Personas 
 Iván Bella, futbolista argentino.

Enlaces externos